Иван Образцов:
 Образцов, Иван Васильевич (1914—1943) — Герой Советского Союза.
 Образцов, Иван Филиппович (1920—2005) — советский и российский учёный, академик АН СССР, ректор МАИ, министр высшего и среднего специального образования РСФСР.
 Образцов, Иван Яковлевич (в монашестве Иоанникий; 1793—1880) — русский священнослужитель, епископ, в миру — Алексей Павлович Образцов.